

Architettura 
 Stele di Axum – obelisco in pietra basaltica conservato ad Axum, in Etiopia

Geografia 
 Etiopia
 Axum – città nella Regione dei Tigrè

Persone 
 Ezanà di Axum – re di Axum
 Kaleb di Axum – sovrano etiope

 Donna Axum – modella statunitense

Altro 
 Axum – sommergibile della Regia Marina
 Regno di Axum – regno commerciale dell'Africa centro-orientale del IV secolo a.C.